Ligota (gromada w powiecie bielskim)
 Ligota (gromada w powiecie ostrowskim) (krotoszyński /ostrowski)
 Ligota (gromada w powiecie trzebnickim)
 Ligota Bialska (gromada) (powiat prudnicki)
 Ligota Dolna (gromada w powiecie kluczborskim)
 Ligota Dolna (gromada w powiecie strzeleckim)
 Ligota Książęca (gromada w powiecie namysłowskim) (oleśnicki / namysłowski)
 Ligota Książęca (gromada w powiecie raciborskim)
 Ligota Polska (gromada) (powiat oleśnicki)
 Ligota Prószkowska (gromada) (powiat opolski)
 Ligota Turawska (gromada) (powiat opolski)
 Ligota Wielka (gromada w powiecie grodkowskim)
 Ligota Wielka (gromada w powiecie oleśnickim)
 Ligota Woźnicka (gromada) (powiat lubliniecki)
 Ligota Zamecka (gromada) (powiat kluczborski)

także:
 Lgota Wielka (gromada) (powiat radomszczański)